Ранчо Гутијерез има више значења:

 Ранчо Гутијерез, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гутијерез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гутијерез (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Гутијерез (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику